De Grand Prix-wegrace van Duitsland 2000 was de tiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2000. De race werd verreden op 23 juli 2000 op de Sachsenring nabij Hohenstein-Ernstthal, Duitsland.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

2000
Duitsland
Sport in Hohenstein-Ernstthal
Sportevenement in Saksen